Hálid Abd er-Rahmán (1968. január 16. –) szudáni nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés

Nemzetközi játékvezetés 
A Szudáni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2001-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett.

Világbajnokság 
Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit. Az előselejtezők során, az afrikai zónában öt találkozón szolgált játékvezetőként.

Dél-Afrika rendezi a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit. Az előselejtezők során, az afrikai zónában négy találkozón szolgált játékvezetőként.

Vezetett előmérkőzéseinek száma: 9

Afrikai Nemzetek Kupája
Egyiptomban rendezték a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol a Zimbabwe–Szenegál (0:2) csoportmérkőzést irányította.

Angola rendezte a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája nemzetközi labdarúgó torna végső találkozóit, ahol egy csoportmérkőzést, a Mozambik–Benin (2:2) találkozón szolgálhatta játékvezetőként a labdarúgást.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 2

Források

További információk 
 http://www.zerozerofootball.com/arbitro.php?id=1103&search=1
 http://worldreferee.com/site/copy.php?linkID=592&linkType=referee&contextType=bio
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/khalid-abdel-rahman/1/1/

Szudáni labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek